Natori fait notamment référence à :

Ville
Natori, une ville de la préfecture de Miyagi, au Japon.

Navire
Natori, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.